Аббревиатура АПР может означать:

 Аграрная партия России
 АПР () — серия советских противолодочных ракет и ракето-торпед (АПР-1 «Кондор», АПР-2 «Ястреб-М» и АПР-3 «Орёл-М» разных модификаций) для вооружения авиатехники.
 АПР () — футбольный клуб Руанды, выступающий в премьер-лиге.
 Акустический парамагнитный резонанс.